Hydro – comune degli Stati Uniti in Oklahoma
Hydro – comunità del Canada in Ontario
Hydro-Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Hydro-Québec – azienda provinciale canadese del Québec
BC Hydro – azienda provinciale canadese della Columbia Britannica